Храм Иверской иконы Божией Матери — название христианских храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Иверская».

Обиходные названия: Иверская церковь, Иверский собор.

Россия 
 Храм Иверской иконы Божией Матери — в Ижевске.
 Храм Иверской иконы Божией Матери — в Липецке.
 Храм Иверской иконы Божией Матери на Всполье — в Москве.
 Храм Иверской иконы Божией Матери при Иверской общине сестёр милосердия — в Москве.
 Храм Иверской иконы Божией Матери в Перервинском монастыре — в Москве.
 Храм в честь Иверской иконы Божией Матери — в Нижнем Новгороде.
 Храм Иверской иконы Божией Матери — в селе Растуново Московской области.
 Храм Иверской иконы Божией Матери — в посёлке Речане Тверской области.
 Церковь Иверской иконы Божией Матери — в Туле.
 Храм Иверской иконы Божией Матери — в Феодосии.
  Храм Иверской иконы Божией Матери - в селе Грачевка Ставропольского края.

Казахстан 
 Иверско-Серафимовский собор — в Экибастузе.

Китай 
 Иверская церковь — в Харбине.
 Иверская церковь в Госпитальном городке — в Харбине.

Литва 
 Церковь во имя Иверской иконы Божией Матери — в Паланге.

Таджикистан 
 Храм в честь Иверской иконы Божией Матери — в Чкаловске.

Украина 
 Храм в честь Иверской иконы Божией Матери — в Днепре (Екатеринославе).

См. также 
 Иверский монастырь
 Иверская часовня